Taocheng bezeichnet:

 Taocheng (桃城区), Stadtbezirk der Stadt Hengshui in der chinesischen Provinz Hebei
 Taocheng (Daxin) (桃城镇), Großgemeinde im Kreis Daxin im chinesischen Autonomen Gebiet Guangxi 
 Taocheng (Yongchun) (桃城镇), Großgemeinde im Kreis Yongchun in der chinesischen Provinz Fujian
 Taocheng (Yanling) (陶城乡), Gemeinde im Kreis Yanling in der chinesischen Provinz Henan
 Taocheng (Suobao) (桃城村), Dorf der Großgemeinde Suobao von She in der chinesischen Provinz Hebei
 Taocheng (Xiangyuan) (桃城村), Dorf der Gemeinde Xiangyuan von Pingyao in der chinesischen Provinz Shanxi
 Taocheng (Zhouzhuang) (陶城村), Dorf der Großgemeinde Zhouzhuang von Jiangyin in der chinesischen Provinz Jiangsu